Мухаммад Хайя ибн Ибрахим ас-Синдхи () — мусульманский ученый, руководитель канцелярии председателя Верховного суда Медины в восемнадцатом веке в период Османской империи. Представитель Накшбандийского тариката.

Биография 
Аль-Синдхи родился на территории современного Пакистана. Он путешествовал по стране, чтобы получить базовое образование. Затем он переехал в Медину и серьёзно учился с  и его сыном Мухаммадом Тахиром аль-Курани. Здесь он был посвящён в Накшбандийский тарикат.

После того, как Мухаммад ибн Хайя поселился в городе Татта, (в котором он посвятил себя поиску знания и где он учился у местного алима Мухаммада бен Мухаммада Амина Таттави) он учился при величайшем учёном мусульман Индии, известном как шах Валиуллах Дехляви. Он же принял его в братство накшбандийского сулюка (тарикат). После переселения в Медину, учился у местных шейхов: Абул-Хасана Абдила Хаади и Абу Тахира Мухаммеда бен Ибрахима аль-Курди.

Одним из его учеников был Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, которого он встретил в 1136 году по хиджре. Абдулла ибн Ибрагим ибн Сайф познакомил его с Хайят ас-Синдхи.

Примечания

Источники 
 Salaah-ud-Deenýs ýTuhfat-ul-Anaamý [Ghiraas Publishing 2003]
 ýTuhfat-ul-Muhibbeen сборник Sharh al-ýArbaýeený [Дар Ибн Хазм 2005]TaHa Busreehýs ýTuhfat-ul-Anaamý [Дар Ибн Хазм 1993]
 «Muḥammad Ḥayyā al-Sindī and Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhab: An Analysis of an Intellectual Group in Eighteenth-Century Madīna»
 Бюллетень Школы изучения стран Востока и Африки, Лондонского университета, Издания 38, № 1 (1975), стр 32-39. Издательство Кембриджского университета от имени Школы изучения стран Востока и Африки: http://www.jstor.org/stable/614196

Исламские богословы